SCSU est un sigle désignant
En informatique,  Standard Compression Scheme for Unicode
St. Cloud State University